Mir, Mіr eller MIR kan syfta på:

 Mir – rysk-sovjetisk rymdstation
 mir – byledning i kejsardömet Ryssland efter 1861, se volost
 mir (adelstitel) – kurdisk aristokratiskt hederstitel från medeltiden
 mir (meridianmärke) – ett siktmärke i meridianen
 MIR – politiskt parti i Chile, se Movimiento de Izquierda Revolucionaria
 11881 Mirstation – en asteroid

Geografi

Ghana 

 Black Volta, vattendrag,

Grekland 

 Mýrina (ort), Thessalien, Nomós Kardhítsas,